Jaracz ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Jaracz (* 1977), polnische Schachspielerin
 Paweł Jaracz (* 1975), polnischer Schachspieler
 Stefan Jaracz (1883–1945), polnischer Schauspieler